Halling Sogn henviser til flere artikler:
 Halling Sogn (Syddjurs Kommune) – et sogn i Syddjurs Kommune og i Ebeltoft-Rosenholm-Rønde Provsti
 Halling Sogn (Odder Kommune) – et sogn i Odder Kommune og i Skanderborg-Odder Provsti